Arkansas, nume nativ-american desemnând tribul Arkansa, cunoscut și sub numele de Quapaw, se poate referi la:

Denumiri geografice 
  Arkansas, unul din cele 50 de state ale Statelor Unite ale Americii, admis în Uniune ca cel de-al 25-lea stat al acesteia la 15 iunie 1836. 
 Arkansas (stat SCA), unul din cele unsprezece state ale Statelor Unite ale Americii, care au secesionat din Uniune formând Statele Confederate ale Americii, între 1861 și 1865).  
  Arkansas (teritoriu SUA), entitate pre-statală a statului Arkansas, teritoriu organizat al Statelor Unite, care a ființat între 1819 și 1836. 
  Arkansas (comitat, statul Arkansas), primul comitat al statului omonim, fondat în anul 1813. 
   Arkansas (râu), [the] Arkansas River este un afluent major al Mississippi River, SUA.  Izvorând din munții Colorado Rockies, Arkansas curge în general de la est la sud-est, traversând statele Colorado, Kansas, Oklahoma și Arkansas.

Altele  
   USS Arkansas, mai multe vase ale Marinei SUA și unul al Statelor Confederate ale Americii, denumite în onoarea statului Arkansas. 
 Arkansas (cântec), unul din cele trei cântece pe rol de imn de stat al statului Arkansas compus de Wayland D. Holyfield. 
 Oh, Arkansas, alt cântec din cele trei pe rol de imn de stat al statului Arkansas compus de Terry Rose și Gary Klaff. 
 Arkansas Traveler, putând însemna mai multe lucruri, printre care și numele vechiului imn de stat al statului Arkansas. 

Nume proprii
+ 
Toponime americane